Deborah Pryce – politica e avvocato statunitense
Jonathan Pryce – attore britannico
Tom Pryce – pilota automobilistico britannico
Trevor Pryce – ex giocatore di football americano statunitense